Грабитель:
 Грабитель — тот кто грабит людей, занимается грабежом, то есть похищает чужую собственность с применением силы.
 
 Грабитель () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров, один из кассетников Саундвейва.

См. также 
 Грабители (фильм, 1896)